L'eodromeo (Eodromaeus murphi) è un dinosauro carnivoro appartenente ai teropodi. Visse all'inizio del Triassico superiore (Carnico, circa 223 milioni di anni fa) e i suoi resti fossili sono stati ritrovati in Sudamerica (Argentina). È considerato uno dei più antichi dinosauri, e uno dei più primitivi dinosauri carnivori.

Descrizione
Noto per uno scheletro quasi completo e per altri resti incompleti, questo dinosauro doveva avere un corpo snello e allungato, sorretto da lunghe zampe posteriori. Il collo era lungo e sorreggeva una testa dalla struttura relativamente leggera, armata di lunghi denti ricurvi e taglienti. L'orbita era particolarmente grande, così come la finestra antorbitale, mentre la mascella aveva una caratteristica forma rivolta leggermente all'insù, simile a quella di Herrerasaurus. Le zampe anteriori erano armate di lunghe dita artigliate, grazie alle quali probabilmente Eodromaeus afferrava piccole prede. La lunghezza dell'intero animale non doveva superare il metro e venti.

Classificazione
Questo dinosauro proviene dalla formazione di Ischigualasto, ed era contemporaneo di altri dinosauri antichi e primitivi come Herrerasaurus, Eoraptor, Pisanosaurus e Staurikosaurus. Descritto per la prima volta nel 2011, Eodromaeus è stato subito considerato uno dei dinosauri carnivori (teropodi) più primitivi conosciuti. Si suppone che fosse sulla linea evolutiva che in seguito ha condotto allo sviluppo di tutti gli altri dinosauri teropodi, compresi i tirannosauridi e gli uccelli. Eodromaeus presenta un miscuglio di caratteristiche che si riscontrano negli herrerasauridi (ritenuti più primitivi) e nei teropodi più evoluti. La scoperta di questo dinosauro è importante perché ha permesso di chiarire dettagli dei primi passi dell'evoluzione dei teropodi; una comparazione con il coevo Eoraptor ha permesso inoltre di riconsiderare quest'ultimo come un rappresentante basale dei sauropodomorfi (che in seguito daranno origine a grandi erbivori dal collo lungo).

Bibliografia
 Ricardo N. Martinez, Paul C. Sereno, Oscar A. Alcober, Carina E. Colombi, Paul R. Renne, Isabel P. Montañez and Brian S. Currie (2011). "A Basal Dinosaur from the Dawn of the Dinosaur Era in Southwestern Pangaea". Science 331 (6014): 206-210. doi:10.1126/science.1198467.

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 

Saurischi